Lorenzi es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Benito Lorenzi (1925-2007), futbolista italiano.
 Diego Lorenzi (1939-), sacerdote italiano.
 Estela Luisa Lorenzi, nombre de nacimiento de Argentinita Vélez (murió en 2010), bailarina y actriz argentina.
 Harri Lorenzi (1949-), ingeniero agrónomo, botánico y profesor brasileño.
 Paolo Lorenzi (1981-), jugador italiano de tenis.
 Stoldo Lorenzi (1534-1583), escultor manierista italiano.

Otros usos 
 Lorenzi (Santa Maria), barrio del distrito de Sede, en el municipio de Santa Maria, en el estado brasileño de Río Grande del Sur.